Volkswagen Golf IV — автомобиль компактного класса, выпускавшийся в Германии компанией Volkswagen AG с 1997 года по 2004 год. Всего выпущено 4 098 000 автомобилей. Имеет кузова 3- и 5-дверные хэтчбек, универсал, кабриолет. Создан автомобиль на платформе A4 (PQ34).

Существовало четыре основных варианта комплектации: Trendline, Comfortline, Highline и GTI. Модификация GTI оборудована двигателем 1,8 Turbo, а версия Highline имеет VR5-двигатель рабочим объемом 2,3 литра. В 1998 была выпущена версия с полным приводом 4Motion, на которую устанавливается VR-образный шестицилиндровый двигатель объемом 2,8 л и мощностью 204 л. с., а также полноприводная трансмиссия 4Motion. Сохранив общие пропорции семейства Golf, Golf IV стал больше. Его длина увеличилась на 131 мм, ширина — на 30 мм, а колёсная база — на 39 мм. Впервые на небольших автомобилях Volkswagen применили кузов, полностью изготовленный из оцинкованной стали. Седан, созданный в 1998 году на платформе Golf IV, на европейском рынке носит имя Bora, а не Jetta IV или Vento II, как можно было бы ожидать. На рынке США седан именуется "Jetta IV".

Он был заменен в 2004 году Volkswagen Golf Mk5 на европейских рынках. Тем не менее, производство продолжалось в Южной Америке, Мексике и Китае не развивающихся рынков до 2010 года.

Галерея

Гамма двигателей

Ссылки 
 Официальный сайт Volkswagen

Golf IV